O Mind´s Eye Theatre corresponde a série de livros de RPG da White Wolf voltados para o formato Live Action. Existem diversos suplementos que correspondem aos jogos já editados na versão clássica de RPG. 
Seu sistema se baseia em interpretar o personagem de maneira teatral. As disputas que no RPG clássico são resolvidas nos dados, aqui passam a ser resolvidos numa espécie de Pedra, Papel, Tesoura. 

White Wolf, Inc